Economy (Indiana): uma cidade localizada no estado americano de Indiana, no Condado de Wayne;
Economy (Pensilvânia): um distrito localizado no estado norte-americano de Pensilvânia, no Condado de Beaver.

Desambiguação